Пру́сская акаде́мия художеств () — историческая академия художеств в Берлине, первое учебное заведение подобного рода на территории современной Германии. Была основана в 1694—1696 годах курфюрстом Бранденбурга Фридрихом III — впоследствии королем Пруссии Фридрихом I.

После Академии деи Линчеи в Риме и Академии живописи и скульптуры в Париже, Прусская академия художеств — старейшее учебное заведение такого типа. Академия оказывала большое влияние на искусство и его развитие в немецкоязычном мире на протяжении всего своего существования.

После Второй мировой войны и последующего раздела страны учреждение фактически перестало существовать; на его основе были учреждены две отдельных академии в западной и восточной частях Берлина. В 1993 году академии сформировались в современную Берлинскую академию искусств.

История

1694—1799 
Академия была создана как образовательное учреждение в области изобразительных искусств и на протяжении многих лет исполняла как образовательные, так и административные функции. В 1704 году в курс была введена механика. Первым директором академии стал швейцарский миниатюрист Йозеф Вернер. В 1796 году был объявлен конкурс на создание памятника Фридриху Великому, Фридрих Жилли начал разработку проекта в стиле «революционного неоклассицизма» которую предлагалось установить на Лейпцигскую площадь, ныне вид памятника находится в коллекции Гравюрного кабинета.

XIX век 
С 1815 по 1850 годы пост директора занимал Иоганн Шадов. В 1883 году в академии появилось отделение изящных искусств. В 1835 году — музыкальное отделение.

XX век 
В 1926 году в академии появилось отделение изящной поэзии, в 1932 году — отдел поэзии. В начале 1933 года появилась отделение Немецкого языка и поэзии. С 1930 по 1933 год директором академии был Генрих Манн. Первой женщиной избранной в академию стала Кете Кольвиц, после прихода Адольфа Гитлера была обвинена в культурбольшевизме и покинула учреждение.

Руководители

Примечания

Литература 
 

Здания и сооружения Берлина
Высшие учебные заведения Берлина
Культура Берлина